Алоис Шмитт ():

 Алоис Шмитт (1788—1866) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 Георг Алоис Шмитт (1827—1902) — немецкий композитор и музыковед, сын предыдущего